В США насчитывается 3 округа с названием Чокто (): 
 округ '''Чокто''' — в штате Алабама.
 округ '''Чокто''' — в штате Миссисипи.
 округ '''Чокто''' — в штате Оклахома.